hrabstwo Trinity (ang. Trinity County) w USA, w stanie Kalifornia
 hrabstwo Trinity (ang. Trinity County) w USA, w stanie Teksas